Een verkeersweg:
 N416 (België)
 N416 (Frankrijk)
 N416 (Nederland), zie Provinciale weg 416
 N416 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing